Кристерова горка ():

 Кристерова горка — историческая местность в Киеве (Украина)
 Кристерова горка — памятник природы в Киеве (Украина)